Ciudadanos puede hacer referencia a:

Ciencias políticas 
 Los ciudadanos, los miembros activos de un Estado.

Agrupaciones políticas

Chile 
 Ciudadanos, partido político chileno.

España

Partidos políticos activos 
 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, partido político español.
 Ciudadanos para el cambio (Canarias) (CIUCA).

Otras agrupaciones políticas activas 
 Ciutadans de Catalunya, plataforma cívica española.

Otras agrupaciones políticas inactivas 
 Ciudadanos en Blanco, movimiento ciudadano español.
 Partido Ciudadanos Unidos de Aragón, partido político español.

Uruguay 
 Ciudadanos, sector del Partido Colorado encabezado por Ernesto Talvi.

Televisión 
 Ciudadanos, programa de televisión español emitido en Antena 3 en 2013.

Enlaces externos